Constantin Tănase ist der Name folgender Personen:

* Constantin Tănase (Schauspieler) (1880–1945), rumänischer Schauspieler
 Constantin Tănase (Politiker), moldawischer Politiker und Journalist